Ismail Hassan Abdul-Latif (11 de setembro de 1986) é um futebolista profissional bareinita que atua como ponta.

Carreira 
Ismail Abdullatif representou a Seleção Bareinita de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Bareinita de Futebol